Borre kan syfta på:

Platser
Borre, Nord – en kommun i departementet Nord i regionen Nord-Pas-de-Calais i norra Frankrike
Borre, Jylland - en halvö i Region Mittjylland i Danmark
Borre, Møn – en ort på Møn i Danmark
Borre, Norge – en ort i Hortens kommun
Borrehögarna – ett av Norges största gravfält
Borre kirke – en kyrka i Horten kommun i Vestfold fylke

Personer
Anthony Vanden Borre, belgisk fotbollsspelare

Se även
Borrestil
Borremose